Ел Запотито има више значења:

 Ел Запотито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запотито (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запотито (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запотито (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотито (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотито (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотито (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотито (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Запотито (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запотито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотито (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотито (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику